Jméno a příjmení Josef Krejčí má více známých nositelů:

 Josef Krejčí (evangelický farář) (1773–1844) – farář církve augsburského vyznání a její český superintendent v letech 1829–1844
 Josef Krejčí (fotbalový brankář) – český fotbalový brankář (ČAFC/MEZ/Spartak Židenice)
 Josef Krejčí (kněz) (1927–2014) – český kněz, biblista
 Josef Krejčí (politik ČSL) – český politik
 Josef Krejčí (politik KSČ) (1912–1989) – český politik a československý ministr
 Josef Krejčí (politik ODS) (* 1947) – český politik
 Josef Krejčí (skladatel) (1822–1881) – český varhaník a hudební skladatel, ředitel Pražské konzervatoře (1866–1881)
 Josef Krejčí (voják) (1890-1942) – československý legionář, důstojník a odbojář